Esta é uma lista de municípios da província espanhola de Xaém na comunidade autónoma da Andaluzia.

Jaen

Municípios por nome da Andaluzia
Municípios da Espanha por nome
Localidades de Xaém (província da Espanha)
Localidades da Andaluzia
Localidades da Espanha